Bentum ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Philipp Bentum (um 1690–nach 1757), niederländischer Barockmaler
 Conny van Bentum (* 1965), niederländische Schwimmerin